Исследователи Библии:

 Учёные-библеисты.
 Общество исследователей Библии () — название религиозной организации  свидетелей Иеговы до 1931 года. 
 Исследователи Библии — современное религиозное движение, состоящее из многочисленных религиозных организаций, возникших после отделения от основного направления Общества исследователей Библии в первой половине XX века. Среди них: Свободные исследователи Библии, Независимые исследователи Библии, Светское миссионерское движение «Епифания» и другие.